Bill of Rights kan henvise til forskellige ting:
 Bill of Rights 1689 – en række rettigheder nedskrevet i England i 1689
 United States Bill of Rights – betegner de første ti tilføjelser til den amerikanske forfatning